Chris Senn
 Franz Senn
 Paul Senn
 Pietro Senn
 Lanfranco Senn